Naša mala klinika je hrvatska humoristična serija koja je prikazivana na programu Nove TV, koja je snimljena nakon slovenske originalne serije u produkciji POP TV.

Naša mala klinika trenutno se emitira u programu RTL Kockice

Radnja 
Radnja serije se zbiva u klinici u kojoj radi mali, ali dinamični i šaljivi tim. Za prijevoz bolesnika zadužen je vozač Milan "Mile" Car. Portir, ujedno i zaštitar, šaljivi je Šemsudin "Šemso" Dino Poplava koji je nikad ne propusti ništa zanimljivo u klinici (a često scenarij za ludosti napiše i sam). Primarijus dr. Ante Guzina ima dugačku karijeru doktora te je vrlo pametan, a ostalim zaposlenicima zna dati dobar savjet. Dr. Veljko Kunić, spretni kirurg, najviše voli (njoj pred nosom) zbijati šale na račun poslovne direktorice Sanje Grospić M. B. A., koja je opsjednuta poslom i radom klinike, a koju svi u njenoj odsutnosti zovu Grospićka. Dr. Toni Grgeč je doktor koji svako jutro kasni i nikada na stigne na jutarnje sastanke, kojima prisustvuje i Grospićka. Dr. Franjo Slaviček, uspješni je doktor, koji lako može eksplodirati iako ima masku mirnog čovjeka. Kasnije se našem timu pridružuju psihijatar Bogo Moljka, koji je dobar psihijatar, ali neke stvari zna pogrešno protumačiti, dermatologinja Lili Štriga, koja je uspješna liječnica zaljubljena u dr. Slavičeka, i fizioterapeut Florijan Gavran, koji najviše voli provoditi vrijeme s "viječnim" pacijentom na klinici, Ivom Zadrom, kojeg njeguje sestra Helga, koja mu je najbolja prijateljica, a on je u nju ludo zaljubljen.

Pregled serije

Glavna postava serije 

1 U prvoj sezoni Damir Lončar bio je gost u 26. epizodi igrajući Božu Marsa, a od druge do četvrte sezone je igrao lik fizioterapeuta Florijana Gavrana.

Gostujuće uloge

Epizode

Sezona 1.

Sezona 2.

Sezona 3.

Sezona 4.

Zanimljivosti 

 Naša mala klinika u nekim segmentima podsjeća na strip Alan Ford. Kunić je nizak i nosat kao Bob Rock, Šemso podsjeća na sir Olivera i bez fraze "Kako brat?", a Guzina neprestano priča priče baš poput Broja 1. Hipohondar Zadro je poput Jeremije Lešine, star, bezub, s naočalama i stotinu bolesti.

Vanjske poveznice 
Službeni YouTube kanal Naša mala klinika (NMK) Hrvatska HD (sve epizode) 

Hrvatske humoristične serije
Televizijske serije iz 2004.
Televizijske serije iz 2005.
Televizijske serije iz 2006.
Televizijske serije iz 2007.